Победительницами турнира стали  Тимея Бабош и  Андреа Главачкова.

Рейтинговые очки и призовые

Участники 

* по состоянию на 9 октября 2017 года

Ход турнира 

Кубок Кремля